Яхав-Чан-Муваахн II (д/н — 4 серпня 605) — ахав Шукальнааха в 600—605 роках.
 Яхав-Чан-Муваахн II (д/н — 790) — ахав Шукальнааха і Ак'є в 776—790 роках.